A Carnota pode ser:
 Carnota - uma freguesia do concelho de Alenquer, Portugal
 Conde de Carnota
 Carnota - um concelho da província da Corunha, Galiza
 Santa Comba de Carnota - uma paróquia do concelho galego da Carnota;
 São Mamede de Carnota - uma paróquia do concelho galego da Carnota.

Desambiguação